Фелісіті ( від ):

Ім'я
 Фелісіті Гаффман — американська актриса
 Фелісіті Гелвес — австралійська плавчиня, олімпійка
 Фелісіті Естон — британська екстремальна мандрівниця

Георграфічні пункти
 Фелісіті - Каліфорнія, США
 Фелісіті - Огайо, США

Кіно
 «Фелиситі» — популярний телевизійний серіал (США)